

Toponyme 
 Montagna-le-Reconduit est une commune française du Jura.
 Montagna-le-Templier est une commune française du Jura.
 Montagnat est une commune française de l'Ain.

 Montagna est une commune italienne d'environ  habitants située dans la province autonome de Bolzano dans la région du Trentin-Haut-Adige dans le nord-est de l'Italie..

Famille d'artiste 
 Benedetto Montagna, peintre, père de Bartolomeo Cincani
 Bartolomeo Cincani dit Montagna (1450-1523), peintre et un graveur
 Benedetto Montagna, graveur et peintre, fils de Bartolomeo